Abra (provincie), een provincie van de Filipijnen
 Abra (rivier), een rivier in de Filipijnse provincies Abra en Ilocos Sur
 Abra (geslacht), een geslacht uit de Semelidae (tweekleppigen)
 Abra (heilige), dochter van Hilarius van Poitiers
 Abra (watertaxi), een boot uit Dubai
 Abra (Pokémon), een Pokémon
 ABRA, een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Abrã, Portugese plaats
 Abra (zangeres), een Brits-Amerikaanse R&B-artiest